Saint-Ours puede referirse a: 

 Saint-Ours, ciudad canadiense de Montérégie Este (Quebec).
 Saint-Ours, comuna francesa de Puy-de-Dôme.
 Saint-Ours, comuna francesa de Saboya.
 Saint-Ours-de-Saint-Esprit, población de Lanaudière (Quebec).
 Saint-Jude-de-Saint-Ours, población de Montérégie Este (Quebec).
 Saint-Roch-de-Saint-Ours, población de Montérégie Este (Quebec).